

Cinema 
 The Come Back – cortometraggio del 1915 diretto da Hal Clements
 L'esiliato (The Come-Back o The Come Back) – film del 1916 diretto da Fred J. Balshofer

Tv
The Come Back – episodio del 1958 della serie tv Decoy
The Come Back – episodio del 1972 della serie tv New Scotland Yard
The Come Back – episodio del 2013 della serie tv Mutant: Leaving Humanity Behind

Pagine correlate 
The Comeback (disambigua)
The Come-Back (disambigua)